Semboro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Semboro, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Semboro, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar